Греция принимала участие в конкурсе песни «Евровидение 2014» в Копенгагене, Дания. Представитель был выбран путём национального отбора при помощи конкурса «Eurosong 2014 — MAD show», организованным греческим национальным вещателем «NERIT».

Eurosong 2014 — MAD show 
В январе 2014 года «NERIT» объявил, что снова достиг соглашение с частным музыкальным каналом «MAD TV» взять на себя организацию и производства национального финала, чтобы выбрать композицию для представления Греции на конкурсе. 11 февраля 2014 года были объявлены кандидаты которые принимали участие в конкурсе.

Они являлись:

 «Freaky Fortune»
 Krystallia
 Kostas Martakis
 Josephine

Финал 
Национальный финал состоялся 11 марта 2014 года в «Acro Music Hall» в Афинах. Конкурс вели Деспина Ванди и Йоргос Капотзидис. Конкурирующие исполнители исполняли свою песню в дополнение к серии выступлений из ряда гостей, которые ознаменовали 40-летие первого греческой участия на Евровидении. Среди гостей были: Паскалис Арванитидия, Марианна Толи, Роберт Уильямс, Бесси Аргираки, «Melisses», Elpida, «Tamta», Софи Воссоу, Деми, Кэти Гарби, «Vegas», Каломира и Клайди.

На Евровидении 
Представитель Греции на конкурсе выступал во второй половине второго полуфинала, который прошёл 8 мая 2014 года в Копенгагене и прошёл в финал, заняв 7 место в полуфинале с 74 баллами. В финале исполнители заняли 20 место с 35 баллами.

См. также 
 Греция на «Евровидении»
 Евровидение-2014

Примечания 

Страны на «Евровидении-2014»